Die Verwaltungsgliederung von Sierra Leone basiert auf dem Local Government Act, 2004, dem Provinces Act, 2017 sowie dem Local Government Amendment Act, 2017. Sierra Leone ist seit Mitte 2017 in vier (zuvor drei) Provinzen und ein Gebiet, diese wiederum in Distrikte sowie die Provinzen zudem in Chiefdoms („Häuptlingstümer“, also Gebiete traditioneller Autoritäten) untergliedert. Die Provinzen werden auch als Regionen bezeichnet.

Den Provinzen steht jeweils ein Resident Minister (zu ) vor. Sein Stellvertreter ist der Provinzsekretär. Seit der Lokalverwaltungsreform 2009 ist das Land weiterhin in 19 Local Councils (Lokalverwaltungen) untergliedert, die wiederum in 394 Wards (Abteilungen) mit jeweils einem Ratsvorsitzenden aufgeteilt sind.

Stadtverwaltungen 
In Sierra Leone gibt es (Stand 2018) sieben Stadtverwaltungen:

 Bo – Bürgermeister Harold Tucker (SLPP)
 Bonthe – Layemin Joe Sandi (SLPP)
 Freetown – Yvonne Aki-Sawyerr (APC)
 Kenema – Thomas Baio (SLPP)
 Koidu-New Sembehun – Komba Sam (C4C)
 Makeni – Sunkarie Kamara (APC)
 Port Loko – AbuBakarr Kamara (APC)

Provinzen

Eastern 

Die Provinz Eastern ist in drei Distrikte mit 45 Chiefdoms untergliedert. Hauptstadt ist Kenema.

Northern 

Die Provinz Northern ist seit Mitte 2017 in vier Distrikte mit 55 Chiefdoms untergliedert. Die Hauptstadt ist Makeni.

North West 

Die Provinz North West ist in drei Distrikte mit 34 Chiefdoms untergliedert. Die Hauptstadt ist Port Loko.

Southern 

Die Provinz Southern ist in vier Distrikte mit 52 Chiefdoms untergliedert. Die Hauptstadt ist Bo.

Gebiete

Western 

Die Hauptstadt des Gebiets Western Area ist Freetown.

Literatur 
 Tristan Reed, James A. Robinson: The Chiefdoms of Sierra Leone. Harvard University, Department of Government/Department of Economics, Cambridge 2013. (online abrufbar)

Einzelnachweise 

 
Sierra Leone